A Teáscsésze mesék (eredeti cím: Teacup Travels) 2015-ben indult brit televíziós filmsorozat, melyet Simon Hynd rendezett. A zenéjét Rasmus Borowski és Alexius Tschallener szerezték. Műfaja filmdráma-sorozat. Az Egyesült Királyságban 2015. február 9-étől a CBeebies vetíti, Magyarországon 2018. május 27-étől az M2 sugározza.

Ismertető

Szereplők

Epizódok

1. évad

2. évad

Jegyzetek

Források 
__LEGYENTARTALOMJEGYZÉK__
2015-ben bemutatott brit televíziós sorozatok
Televíziós kalandsorozatok